Il doppio maschile  del torneo di tennis Canada Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Byron Black e Wayne Ferreira 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Wayne Black /  Sandon Stolle (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1999